Валентин Владимирович Афанасьев  (р. 1945, Черновцы) — художник, музыкант, представитель ленинградского андерграунда. Автор уникальной системы функциональных соотношений цветов и звуков, позволяющей воспринимать музыку в цвете.

Биография и творчество 
Из дворянского рода Афанасьевых. Родился в Черновцах в семье архитектора В. Афанасьева.

Окончил Санкт-Петербургскую Консерваторию по классу скрипки профессора Б. А. Сергеева в 1972 году. Как скрипач работал во многих ленинградских оркестрах: Радио и Телевидения, Малого театра оперы и балета им. М. П. Мусоргского, Театра музыкальной комедии, в Государственном симфоническом оркестре и др.

Одновременно занимался живописью и принимал участие в выставках ленинградских нонконформистов.

Валентин Афанасьев известен изобретением уникальной системы функциональных соотношений цветов и звуков, позволяющей воспринимать музыку в цвете. Система цветозвуковых отношений включает в себя открытие закономерностей, которым должны подчиняться определенные группы цветов для адекватного проявления алгоритма, содержащегося в нотной записи. Определены пространства мелодии, тональности функциональных отношений. Впервые в истории показано, что один и тот же звук может характеризоваться тремя различными цветами в зависимости от занимаемых ими пространственных позиций:

• в пространстве функциональных наклонений (законы гармонии, нахождение соответствия цветового решения гармоническому на основе принципа дополнительности цветов);

• в пространстве тональностей;

• в пространстве мелодии (мажорные и минорные последовательности воспроизведения звуков и цветов).

В результате соответствия цветозвуковых отношений были установлены и подкреплены созданием их математической модели.

Начало XXI века ознаменовалось серией концертов с применением новой светозвуковой системы на материале классической и современной музыки. Концерты проходили в залах петербургской Капеллы, Филармонии, Смольном соборе, Ледовом дворце и в Париже в Большом зале ЮНЕСКО.

Постоянный участник Международного фестиваля искусств «Сергей Осколков и его друзья». Член Ассоциации русских художников в Париже, член Союза концертных деятелей РФ.

Живет и работает в Санкт-Петербурге и Париже.

Теоретические работы 
 Афанасьев В. В. «Светозвуковой музыкальный строй», элементарная теория аудиовизуальных стимулов. Москва: Изд. «Музыка», 2002.

Патенты 
В 1997 году получил патенты на изобретение во Франции и России:

1. Устройство для продуцирования аудиовизуальных стимулов

2. Способ формирования цветного изображения

Изобретение поддержано Российской Академией Наук и Международной организацией ЮНЕСКО.

Избранные проекты и концерты 
2009 — Проект при поддержке Правительства Петербурга «Искусство зримой музыки Валентина Афанасьева», Ледовый дворец. Санкт-Петербург.

Основные выставки 
 ДК им. Орджоникидзе, Ленинград
 «Выставка двадцати». Квартира К. Кузьминского, Ленинград
 1965 «Весенняя выставка». Ленинградское Отделение Союза Художников, Ленинград
 1971 «На Кустарном». Мастерская В. Овчинникова, Ленинград
 1972 Выставка в Гавани, Ленинград
 1973 Выставка натюрморта. Ленинградское Отделение Союза Художников, Ленинград
 1974, 22-25 декабря Первая выставка художников-нонконформистов. ДК им. Газа, Ленинград
 1975, 10-20 сентября Вторая выставка художников нонконформистов. ДК «Невский», Ленинград
 1976 Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Ленинград
 1976 Квартирная выставка художников-нонконформистов. Москва
 1977 «Наш Современник». Государственный Русский Музей, Ленинградское Отделение Союза Художников, Ленинград
 1978 Выставка ленинградских художников. Музей современного искусства, Ереван
 1978, 11-13 апреля Институт киноинженеров, Ленинград
 1978 Персональная выставка. ДК им. Дзержинского, Ленинград
 1978, 4 марта Клуб им. Калинина, Ленинград
 1978 Персональная выставка. Союз писателей, Ленинград
 1979 «Натюрморт». ЛДХС, Ленинград
 1980 «Олимпийская выставка». Ленинградский Дворец Молодежи, Ленинград
 1980 В. Левитин, М. Иванов. Лавка художника, Ленинград
 1980 Персональная выставка. Секция графики Союза художников, Ленинград
 1981 Выставка Товарищества Экспериментального Изобразительного Искусства (ТЭИИ). ДК им. Кирова, Ленинград
 1981 Выставка художников нонконформистов. Ленинградский Дворец Молодежи, Ленинград
 1985 Выставочный зал Союза Композиторов, Ленинград
 1985 Первая выставка семи. Выставочный зал объединенной дирекции музеев Ленинградской области. Литейный, 57, Ленинград
 1986 «Тысячелетие крещения Руси». Выставочный зал Союза Художников, Ленинград
 1987 Вторая выставка семи. Выставочный зал объединенной дирекции музеев Ленинградской области. Литейный, 57, Ленинград
 1988 Ж. Бровина, А. Зайцев, В. Левитин, Дирекция музеев Ленинградской области, Литейный, 57 (галерея «Петровский пассаж»)
 1988 «Весна-88». Объединение «Вернисаж», Москва
 1988 Выставка живописи. Монастырь святого Бонифация- Франкфурт-Нюрнберг-Ганновер- Мюнхен, ФРГ
 1988 «Современное искусство Ленинграда». ЦВЗ «Манеж», Ленинград
 1988 Персональная выставка. Объединение «Вернисаж», Ленинград
 1988 «Знаменатель история». Выставочный зал объединенной дирекции музеев Ленинградской области. Литейный, 57, Ленинград
 1988 Групповая выставка в Доме Журналиста. Ленинград
 1989 Выставка живописи. UNESCO, Париж, Франция
 1989 Выставка живописи. Gallery Gete Terseus, Стокгольм, Швеция
 1989 Выставка русских художников. Париж
 1990 Выставка живописи. Scala Gallery, Нью-Йорк, США
 1990 «Небо и твердь». ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург
 1990 Фестиваль ленинградских галерей. ЦВЗ «Манеж», Ленинград
 1990 «Современное искусство Ленинграда». Германия, Норвегия
 1992 Ж. Бровина, И. Оласюк, галерея Navicula Artis, Санкт-Петербург
 1992 Выставка живописи. Art Gallery Joseph D. Carrier, Торонто, Канада
 1992 «Воскресение». Государственный музей этнографии, Санкт-Петербург
 1993 Выставка живописи. Центральный выставочный зал Союза Писателей, Москва
 1993 Выставка живописи. Gallery G.Krohn, Стокгольм, Швеция
 1993 Выставка из собрания музея «Царскосельская коллекция», штат Мичиган, США
 1993 «От авангарда до наших дней». ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург
 1994 «Осенний салон». Париж, Франция
 1994 III Петербургская биеннале. Галерея «Арт-коллегия», Санкт-Петербург
 1994 Персональная выставка. Галерея «10-10», Санкт-Петербург
 1994—1996 «Самоидентификация. Аспекты петербургского искусства 1970—1990-х». Киль-Берлин-Осло-Сопот-Копенгаген-Санкт-Петербург.
 1994 Выставка живописи. Пушкинский центр, Париж, Франция
 1994 «П. Кондратьев и его окружение». Фонд культуры, Санкт-Петербург
 1994 «Не муза, но творец». Выставочный зал Союза Художников, Санкт-Петербург
 1995 Выставка произведений из частных коллекций. ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург
 1995 Выставка живописи. Art Gallery, Торонто, Канада
 1995 "После «Черного квадрата», Москва
 1995 Выставка живописи. Marly le Roi (Hotel de ville), Франция
 1996 Петербург-95. ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург
 1996 Выставка из коллекции Чудновских. Университет Лафайет, США
 1997 Purple Gallery, Нью-Йорк, США
 1997 Валентин Афанасьев. Живопись. La Galerie Art Present, Париж, Франция
 1998 «Анатомия современного искусства», галерея «Арт-коллегия», Санкт-Петербург
 1998 «Анатомия современного искусства Санкт-Петербурга». ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург
 2002 Выставка из фондов ЦВЗ «Манеж»
 2003 Выставка из фондов Музея нонконформистского искусства «Пушкинская, 10», Санкт-Петербург
 2003 «Традиции и современность». ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург
 2004 «Газаневщина». К 30-летию открытия выставки в ДК им. Газа. ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург
 2007 «Музыка изобразительного искусства», Музей Державина, Санкт-Петербург
 2009-02-23 Валентин Афанасьев. Искусство зримой музыки. Арт-холл «МонаКо», Санкт-Петербург
 2011 «Работы года». IFA, Санкт-Петербургский творческий союз художников
 2011 «Осенняя выставка». Санкт-Петербургский союз художников
 2012 Персональная выставка. Отель «Новый Петергоф», Петергоф
 2012 Персональная выставка. Галерея «Мольберт». Санкт-Петербург
 2013 Выставка «Звучащее вещество». Русский музей. Санкт-Петербург
 2013 Российский центр науки и культуры. Париж
 2015 «Синергия света, живописи, музыки» (совместная выставка с А. Ивашинцевой), Конюшенный флигель Юсуповского дворца, Санкт-Петербург
 2016 Персональная выставка. Музея нонконформистского искусства «Пушкинская, 10»
 2016 «Суперструны Кандинского». Музей нонконформистского искусства, г. Санкт-Петербург. Коллективная выставка с участием Олигерова Александра, Волосенкова Феликса, Духовлинова Владимира, Ковальского Сергея, Кошелохова Боба, Макарова Владислава, Оласюк Ивана, Уянаева Аслана, Шалабина Валерия, Филова Дмитрия и др.
 2019 Персональная выставка.«Музыку можно видеть». Музей Достоевского. Санкт-Петербург

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Валентина Афанасьева 
  Валентин Афанасьев на сайте арт-холдинга  RUSSIAN ART
 Валентин Афанасьев, художник, музыкант в гостях у Алёны Сахно и Алёны Петровой в передаче "Арт-ассамблеи". 27 июня 2008.
  Валентин Афанасьев "Диалоги на фабрике"

Художники неофициального искусства СССР
Персоналии с синестезией
Скрипачи России
Скрипачи СССР
Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории